The Record Breaker – cortometraggio del 1914 diretto da Eddie Dillon (Edward Dillon)
The Record Breaker – cortometraggio del 2012 diretto da Brian McGinn
The Record Breaker – film tv del 2012 diretto da Tracy Trost